Шиш может означать:
 Шиш (устар.) — заостренная верхушка чего-л., остроконечный или стоящий торчком предмет.
 Шиш — русское слово, означающее «нет», или обозначающее грубый жест, называемый также кукиш, дуля, фига.
 Шиш (персонаж) — герой русских народных сказок из собраний Бориса Шергина, Аналогичен мусульманскому Ходже Насреддину и другим схожим персонажам.
 Шиш — нечистая сила, чёрт.
 Шиш, шиши — название деклассированных бродяг в допетровской России.
 Шиш, шиши — партизаны на территории Великого Княжества Литовского.
 Шиш (растение) — другое название нута, растения семейства бобовых.

Персоналии 
 Шиш, Анна Ивановна (1926—2010) — колхозница, трактористка колхоза «Знамя коммунизма», Герой Социалистического Труда.
 Шиш Брянский — поэтический псевдоним К. Ю. Решетникова.
 Шиш, Василий Валерьевич (род. 1982) — белорусский кикбоксер, мастер спорта Республики Беларусь международного класса.
 Шиш, Владимир Степанович (1951—2021) — российский музыкант и музыкальный педагог.
 Шиш, Галь (род. 1989) — израильский футболист, защитник клуба «Волынь» и сборной Израиля.

Топоним 
 Шиш — река в Омской области, приток Иртыша.
 Шиш — дремлющий вулкан на полуострове Камчатка.

См. также 
 Малый Шиш — реки в Омской области.
 Шиш-кебаб — шашлык.
 Айшиш (устар. Ай-Шиш) — река в Ханты-Мансийском АО.
 Шишъёган (устар. Шиш-Ега) — река в Ханты-Мансийском АО.
 Энтльшиш (устар. Энтль-Шиш) — река в Ханты-Мансийском АО.
 Шиши (значения)